

Sigle 
 Multi user dungeon – gioco di ruolo eseguito su internet attraverso il computer da più utenti
 Modello unico di dichiarazione ambientale – è uno dei tre strumenti amministrativi (insieme al Formulario di identificazione dei rifiuti e al registro di carico e scarico rifiuti) previsti dal D.Lgs. n.152/2006 per controllare il flusso sulla produzione dei rifiuti speciali. È lo strumento con il quale il 30 aprile di ogni anno il produttore dichiara la quantità di rifiuti speciali prodotta e conferita a smaltimento.
 MUD (Mesa de la Unidad Democrática) – coalizione politica venezuelana

Codici 
 MUD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mueda (Mozambico)
 mud – codice ISO 639-3 della lingua mednyj aleut

Cinema 
Mud – cortometraggio del 1918 diretto da William Beaudine 
 Mud – film del 2012 diretto da Jeff Nichols

Altro 
 Mud – gruppo glam rock britannico
 Mud (Michele Negrini) – cantante italiano

Altri progetti